Gobanz ist der Familienname folgender Personen: 

 Josef Gobanz, Abgeordneter zum Kärntner Landtag in der 3. Wahlperiode
 Joseph Gobanz (1831–1899), österreichischer Zoologe, Geologe und Geograph